

Geografia 
 Marwitz – frazione del comune tedesco di Oberkrämer, nel Land del Brandeburgo

Persone 
 Georg von der Marwitz – generale tedesco
 Johann Friedrich Adolf von der Marwitz – generale prussiano
 Wilhelmine Dorothee von der Marwitz – amante di Federico di Brandeburgo-Bayreuth e influente personalità tedesca